Die Tour de France für Automobile 1954 wurde als Etappenrennen für Automobile vom 3. bis 12. September in Frankreich ausgetragen.

Das Rennen 
1954 wurde die Tour Auto zum vierten Mal in Folge in Nizza gestartet. Die 124 Starter, von denen 55 das Ziel erreichten, hatten 6041 km zurückzulegen und erreichten nach neun Tagen wieder den Ausgangspunkt Nizza. Wie im Vorjahr endete die erste Etappe in Brest und das zweite Teilstück in Nancy. Im Gegensatz zum Rennen 1953 gab es 1954 wieder nur eine Gesamtwertung. Das Rennen war geprägt von einem Zweikampf der Gordini-Werkspiloten Jacques Pollet und André Guelfi. Entschieden wurde das Duell durch einen Fehler von Guelfi während einer Wertungsprüfung der letzten Etappe. Er war zu spät bei einem Kontrollpunkt erschienen und wurde mit einer Zeitstrafe belegt. Die Damenwertung gewannen Gilberte Thirion und Ingeborg Polensky auf einem Porsche 356, die Fünfte in der Gesamtwertung wurden.

Im Laufe des Rennens kam es zu einigen schweren Unfällen; zwei davon endeten fatal. Der französische Amateurrennfahrer Frédéric Cramer verunglückte tödlich, ebenso sein Landsmann René Bouchard und dessen Beifahrerin Y. Morel.

Ergebnisse

Schlussklassement 

XXX in der Tabelle steht für Teilnehmer unbekannt

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 
 Gemeldet: 124
 Gestartet: 124
 Gewertet: 55
 Rennklassen: 4
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: unbekannt
 Fahrzeit des Siegerteams: unbekannt
 Gesamtrunden des Siegerteams: keine
 Gesamtdistanz des Siegerteams: unbekannt
 Siegerschnitt: unbekannt
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Ergebnisse und Daten

1954
Motorsportveranstaltung 1954